Матвеево — название населённых пунктов:

Россия 
 Матвеево — село в Кушнаренковском районе Башкортостана.
 Матвеево — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Матвеево — посёлок в Нюксенском районе Вологодской области.
 Матвеево — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Матвеево — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Матвеево — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Матвеево — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Матвеево — деревня в Вятскополянском районе Кировской области.
 Матвеево — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Матвеево — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Матвеево — село в Парфеньевском районе Костромской области.
 Матвеево — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Матвеево — село в Темниковском районе Мордовии.
 Матвеево — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Матвеево — деревня в Клинском районе Московской области.
 Матвеево — село в составе города Лысьва Пермского края.
 Матвеево — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Матвеево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Матвеево — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Матвеево — село в Спировском районе Тверской области.
 Матвеево — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.
 Матвеево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Матвеево-Курганский район
 Матвеево-Курганское сельское поселение